Гарольд Коксетер — канадський математик британського походження, вважається одним з найбільших геометрів XX століття.
 18560 Коксетер — астероїд головного поясу.
 Алгоритм Тодда — Коксетера
 Граф Коксетера
 Граф Татта — Коксетера
 Група Коксетера
 Діаграми Коксетера — Динкіна
 Число Коксетера
 Нагорода Коксетера-Джеймса